Krist Novoselic, Amerikaans bassist
 Sofija Novoselić, Kroatisch alpineskiester